Hidalgo kan som auktorsförkortning betyda:

 Hugo Hidalgo
 Javier Hidalgo
 Oriane Hidalgo

Robotskapade auktorsförkortningar